wmm – codice ISO 639-3 della lingua maiwa (Indonesia)